Ulmeni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ulmeni (Buzău)
 Ulmeni (Maramureș)
 Ulmeni (Călărași)